Armi (Helena) Kuusela (* 1934, Muhos), une reine de beauté finlandaise
 Keijo Kuusela (* 1921, Tampere  1984, Bad Soden am Taunus), un joueur de hockey sur glace finlandais
 Kristian Kuusela (* 1983, Seinäjoki), un joueur de hockey sur glace finlandais
 Martti Kuusela (* 1945, Rovaniemi), un footballeur et entraîneur finlandais
Patronyme finnois